Miloš Vasić ist der Name folgender Personen:

* Miloš Vasić (General) (1859–1935), jugoslawischer General und Politiker
 Miloš Vasić (Journalist) (1947–2021), jugoslawischer bzw. serbischer Journalist und Buchautor
 Miloš Vasić (Ruderer) (* 1991), serbischer Ruderer